Hessen steht für:
 Hessen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (5846) Hessen, Asteroid des Hauptgürtels
 Hessen, Kurzbezeichnung für das k.u.k. Infanterieregiment „Ernst Ludwig Großherzog von Hessen und bei Rhein“ Nr. 14
 Hessen, germanischer Volksstamm, siehe Chatten

Hessen ist die Bezeichnung für mehrere Herrschaftsgebiete und Adelsgeschlechter:
 Hessen, Land in der Bundesrepublik Deutschland (1945/46 Groß-Hessen) sowie seine Einwohner
 Volksstaat Hessen, Gliedstaat der Weimarer Republik
 Haus Hessen, deutsches Adelsgeschlecht, das von 1247 bis 1918 in Hessen herrschte
 Landgrafschaft Hessen, Reichsfürstentum im Heiligen Römischen Reich
 Landgrafschaft Hessen-Kassel, durch Erbteilung aus der Landgrafschaft Hessen hervorgegangene Landgrafschaft
 Kurfürstentum Hessen, das 1803 im Reichsdeputationshauptschluss durch Standeserhebung aus der Landgrafschaft Hessen-Kassel entstand
 Hessen-Marburg, durch Erbteilung aus der Landgrafschaft Hessen hervorgegangene kurzlebige Landgrafschaft
 Hessen-Rheinfels, durch Erbteilung aus der Landgrafschaft Hessen hervorgegangene kurzlebige Landgrafschaft
 Hessen-Rotenburg, teilselbständige Landgrafschaft innerhalb der Landgrafschaft Hessen-Kassel
 Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, durch Erbteilung aus der Landgrafschaft Hessen hervorgegangene Landgrafschaft
 Großherzogtum Hessen, 1806 durch napoleonische Standeserhebung aus der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt entstanden
 Hessen-Homburg, meist teilselbständige, kurzzeitig auch selbständige Landgrafschaft, durch Erbteilung von der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt abgespalten
 Hessen-Nassau, ehemalige preußische Provinz
 Wahlkreisverband X Hessen, Wahlkreisverband für Wahlen zum Reichstag 1924–1933
 Rheinhessen, Region in Rheinland-Pfalz
 Provinz Rheinhessen, siehe Rheinhessen (Provinz)
 Rheinhessen (Weinanbaugebiet)
 Kanton Hessen, Verwaltungseinheit im Königreich Westphalen

Hessen ist der Name folgender

Schiffe:
 SMS Hessen, Linienschiff der ehemaligen Kaiserlichen Marine
 Hessen (D 184), Zerstörer der Bundesmarine von 1963
 Hessen (F 221), Fregatte der Deutschen Marine von 2006
 Frachtschiff der Franken-Klasse des Norddeutschen Lloyd, siehe Franken-Klasse
 Hessen (Schiff, 1976), Fahrgastschiff der Personenschiffahrt K. & K. Söllner
 Hessen (Schiff, 1992), Fahrgastschiff auf der Weser (Linie 2000)

Orte:
 Hessen (Osterwieck), ein Ortsteil der Stadt Osterwieck, Sachsen-Anhalt
 Hessen (Ottobeuren), ein Ortsteil des oberschwäbischen Marktes Ottobeuren in Bayern
 Hessen, deutscher Name der Gemeinde Hesse im Département Moselle in Frankreich, siehe Hesse (Moselle)

Siehe auch:

 Hesse (Begriffsklärung)
 Hessen-Darmstadt
 Prinz von Hessen
 Hesseneck
 Hessenplatz